Distretto di Žargalant – distretto della provincia dell'Arhangaj, Mongolia
 Distretto di Žargalant – distretto della provincia di Bajanhongor, Mongolia
 Distretto di Žargalant – distretto della provincia di Hovd, Mongolia
 Distretto di Žargalant – distretto della provincia del Hôvsgôl, Mongolia
 Distretto di Žargalant – distretto della provincia dell'Orhon, Mongolia
 Distretto di Žargalant – distretto della provincia del Tôv, Mongolia